Мушля:

 Мушля — захисний скелетний утвір, що вкриває тіло багатьох найпростіших, більшості молюсків, плечоногих та деяких ракоподібних
 «Мушля» — літня сцена (музична естрада), знаходиться в Міському саду в Києві
 Біла Мушля Дхарми — один із 8 благих символів буддизму.